Підземна залізниця — це інша назва на позначення метрополітену, позавуличної системи громадського транспорту. Крім того, в англійській мові цей термін () позначає підпільну мережу (яка в українській мові має назву підпільна залізниця), що допомагала рабам втікати від рабовласників у США у XIX столітті.

Підземна залізниця також може позначати:
Підземна залізниця — фентезійна книга 2016 року автора Колсона Вайтхеда, про рабиню Кору та її втечу за допомогою справжньої підпільної залізниці.
Підземна залізниця — мінісеріал 2021 року, що виходив на Amazon Prime та заснований на однойменному творі Колсона Вайтхеда.